Kalama (kraljica)
 Kalama (rijeka)